Spojení písmen B, I a S může mít různé významy:

BIS 
 Bezpečnostní informační služba – česká civilní zpravodajská služba
 Banka pro mezinárodní vypořádání (Bank for International Settlements) – mezinárodní organizace centrálních bank
 Bohemia Interactive Studio – české studio vývojářů počítačových her
 bislamština – bis je kód jazyka podle ISO 639 alpha-3
 letiště Bismarck Municipal – BIS je IATA kód letiště v Bismarcku (Severní Dakota, Spojené státy americké)
 Britská meziplanetární společnost – British Interplanetary Society, nejstarší existující sdružení příznivců kosmonautiky

bis 
 předpona bis označující v názvu chemických sloučenin dvě stejné složitější funkční skupiny (např. bisfenol nebo bis(2-ethylhexyl)-ftalát)
 přípona bis označující druhou entitu v pořadí (např. linka pařížského metra 3 a 3bis)

Externí odkazy